Каменев е родово име, разпространено в Русия.

Личности с такова родово име 
 Валериан Каменев – руски живописец-пейзажист
 Гавриил Каменев – руски поет, прозаик и преводач
 Лев Борисович Каменев (Розенфелд) – руски политик, болшевик
 Лев Лвович Каменев – руски художник-пейзажист

Руски фамилни имена